Rodoguna puede referirse a:
Rodoguna (siglo V a. C.), princesa persa de la dinastía aqueménida
Rodoguna de Partia (siglo II a. C.), princesa parta